Тетяна Володимирівна Власенко ( 14 квітня 1969, смт. Козельщина, Полтавська область, Українська РСР) — українська співачка, викладачка естрадного вокалу, сценаристка, організаторка, лауреатка міжнародного конкурсу "Морський коник" (м.Скадовськ).

Життєпис 
Народилася 14 квітня 1969 року в родині Лідії та Володимира Віблих. Базову освіту здобула у  Козельщинській середній школі ім. А.Головка, де навчалася з 1976 року. Першою вчителькою Тетяни була Любов Панасівна Ткаченко. 

У 1984 році Тетяна вступила до Гадяцького культурно-просвітнього училища, яке закінчила у 1987 році за спеціальністю "Керівник оркестру народних інструментів".

У 1987 році призначена інструктором культурної роботи у Козельщинському районному Будинку культури. Згодом Тетяна працює методистом, а потім — директором цього ж закладу. 

На початку 2000-х років Тетяна відзначається Людиною року Козельщинського району. 

У 2001-2006 році навчається в Харківській державній академії культури за спеціальністю "Естрадний спів". Її викладачкою була заслужена артистка України Людмила Красовська. 

По закінченню навчання Тетяна отримує диплом зі спеціальності "Соліст-вокаліст" та "Викладач естрадного вокалу".

Улітку 2017 року призначена на посаду начальника відділу культури і туризму Козельщинської територіальної громади.

У жовтні 2022 році Тетяна Власенко розпочинає свою сольну кар'єру під псевдо Тетяна VLASNA піснею "Волонтерка"

За плечима Тетяна має 15 років дитячих оздоровчих таборів Полтавської області, де була музичною керівницею та старшою вожатою, 2 роки праці учителем музики у сільських школах, кілька років — у дитячих садочках  та 33 роки гучних весіль і корпоративів.

Вклад 
Жодний концерт Будинку культури не проходить без участі Тетяни. Жінка має численні грамоти та дипломи від районного та обласного керівництва. У своїй діяльності Тетяна охопила майже всі напрямки культури: режисура, сценаристика, хоровий та вокальний співи, працювала керівницею оркестру народних інструментів й керівницею естрадного танцювального колективу "Стакато".

Цікаві факти 

 У 1970-1980 роках у Козельщині організовувався вокально-інструментальний ансамбль "Мінори" (під керівництвом Валерія Горбаня). Ще з дитинства Тетяна дивилася, як вони грають на танцмайданчику у місцевому парку та мріяла скоріше вирости, аби співати у цьому ансамблі.  Одного разу Валерій Горбань прослухав як співає дівчинка і сказав: "Коли ти виростеш, Тетяно, будеш у нас в колективі". Ось дівчина закінчила Гадяцьке училище культури, почала працювати у Будинку культури в Козельщині. Але у "Мінори" все одно не беруть. Тоді у Будинку культури працювала костюмером, як каже сама Тетяна: "легендарна жінка" — Ліза Антонівна Пампур. Вона підійшла до Валерія Горбаня і сказала йому: "Візьми Тетяну. Вам не вистачає жіночого голосу". Чоловік спочатку не хотів, але потім таки взяв дівчину до себе солісткою. Це був перший успіх, а перше весілля у Сушках запам'яталося на все життя.
 З кінця 80-х Тетяна стає солісткою шоу-групи "Дубль-8" (Валерій Соловйов — клавішні, комп'ютери, вокал; Сергій Тристан — лідер-гітара; Володимир Пономаренко — бас-гітара, вокал; Тетяна Вібла — вокал) на базі селища Нова Галещина. Для цього гурту пріоритетом було вже не  весілля чи День народження, а вихід на сцену.  Ансамбль виконував естрадні пісні та мав декілька своїх композицій.
 За роки діяльності Тетяни в неї навчалися десятки учнів. Багато з них здобували нагороди на обласних та Всеукраїнських конкурсах, а зараз роз'їхалися по містах України, де займаються творчою діяльністю. 
 Тетяна була і є ініціаторкою численних культурних заходів у Козельщині та громаді. Так, завдяки їй у Козельщині кілька років проходив карнавал на День селища. Спав він їй на думку, до речі, о четвертій ранку.

Джерела 

Українські співачки